Nighthawks steht für:

 Nighthawks, Ölgemälde von Edward Hopper
 Nighthawks (Band), deutsche Jazzband
 The Nighthawks, US-amerikanische Blues-Band
 Originaltitel von Nachtfalken (1981), US-amerikanischer Spielfilm
 Kurzbezeichnung des US-amerikanischen Eishockeyvereins New Haven Nighthawks
 The Nighthawks, Spitzname der US-Hubschrauberstaffel HMX-1

Siehe auch:
 Nighthawk